Chicerea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chicerea (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Chicerea (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Chicerea (Neamț), Dorf im Kreis Neamț